Jean de Montagu (1349 - 1409), un marmouset de Charles VI et mécène français ;
 Jean de Montagu (archevêque) (? - 1415), un prélat français évêque de Chartres et archevêque de Sens ; 
 Jean Montagu (1917 - 2002), un ingénieur et céramiste.